2 miejscowości w Polsce: 
 Czerwonki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Czerwonki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo

a także:
 czerwonki (kwiatówki) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych